Joseph-Antoine-Charles Couderc (1810-1875) – tenore e baritono francese
 Teresa Couderc (1805-1885) – religiosa francese